Czech Hockey Games 2013 spelades mellan 29 augusti och 1 september 2013 i Tjeckien och Ryssland.  Turneringen ingår i Euro Hockey Tour som brukar erkännas som ett inofficiellt Europamästerskap i ishockey. I turneringen deltog landslagen från Finland, Ryssland, Sverige och Tjeckien. Den utbrutna matchen mellan Ryssland och Sverige spelades i Ispalatset, Sankt Petersburg. Övriga matcher spelades i ČEZ Aréna, Pardubice, Tjeckien.

Finland vann turneringen efter tre raka vinster och efter att bara släppt in ett mål.

Tabell

Resultat
Alla matchtider är lokala tider, UTC+1.

Poängliga 
Förklaringar: GP: Spelade matcher, G: Antal gjorda mål, A: Antal assist, Pts: Antal gjorda poäng, PIM: Utvisningsminuter

Referenser 

2013 i Ryssland
2013 i Tjeckien
2013
Euro Hockey Tour 2013/2014
Sport i Sankt Petersburg